Juan Estrada puede hacer referencia a:

 Juan de Estrada (fallecido en 1570), dominico y traductor español;
 Juan Estrada (1717-1792), pintor español;
 Juan Estrada (1912-1985), futbolista argentino;
 Juan de Estrada Rávago y Añez (c. 1500-1570), alcalde mayor de Nueva Cartago y Costa Rica;